Sterictiphora är ett släkte av steklar som beskrevs av Gustaf Johan Billberg 1820. Sterictiphora ingår i familjen borsthornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Borsthornsteklar
Sterictiphora